"San Michele", forma italiana de falar "São Miguel", pode ser:
 Dusino San Michele, comuna italiana do Piemonte
 San Michele Salentino, comuna italiana da Púglia
 San Michele al Tagliamento, comuna italiana do Vêneto
 San Michele di Serino, comuna italiana da Campânia
 San Michele all'Adige, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Michele Mondovì, comuna italiana do Piemonte
 Olivetta San Michele, comuna italiana da Ligúria
 Chiusa di San Michele, comuna italiana do Piemonte
 San Michele di Ganzaria, comuna italiana da Sicília

Ver também
 

Desambiguações de topônimos